День 8 ма́рта — красочная коммеморативная (иногда специальная праздничная) почтовая марка, традиционно выпускаемая в качестве знака почтовой оплаты в некоторых странах к Международному женскому дню с оригинальным сюжетом рисунка и текстом поздравления. Раздел «8 марта в филателии» — является подвидом тематической филателии, связанной с коллекционированием марок, приуроченных к различным праздникам — условное название коллекционирования знаков почтовой оплаты (почтовых марок, конвертов и так далее), тематика которых связана с Международным женским днём. Несмотря на то, что с марта 1975 года Международный женский день официально отмечается ООН как Международный день борьбы за права женщин и международный мир, Международный женский день отмечался 8 марта в основном в СССР, и данный тематический раздел филателии в подавляющем большинстве представлен знаками почтовой оплаты СССР.

По определению, принятому филателистами США, праздничные марки называются специальными ( и занимают как бы промежуточное положение между стандартными и коммеморативными выпусками. Как известно, стандартные марки являются обычными выпусками почтовых марок, тираж которых очень большой и предназначен для покрытия ежедневных почтовых нужд; по мере необходимости стандартные марки могут допечатываться. Коммеморативные марки посвящены какому-либо событию или лицу, печатаются небольшими тиражами и имеют ограниченное время обращения. Специальные (праздничные) марки, как и коммеморативные, посвящены определённому, праздничному, событию, но в то же время, как и стандартные марки, могут иметь весьма большие тиражи, использоваться в почтовом обращении чаще и более продолжительный период, чем коммеморативные, и даже переиздаваться при изменении действующего почтового тарифа.

Историческая справка 
Почтой Советского Союза, а также социалистических стран и государств социалистической ориентации эмитировались почтовые миниатюры в честь праздников, установленных Советской властью. В числе прочего, праздничные почтовые марки несли идеологическую нагрузку и были частью пропаганды социалистического строя и социалистического образа жизни. Среди них и общегосударственный — Международный женский день (8 марта). Первые марки, посвящённые международному женскому дню выпущены в СССР в 1947 году. В 1949 году в СССР была выпущена серия из 7 почтовых марок, посвящённых 8 марта. После распада СССР и социалистической системы в некоторых странах праздник был отменён либо переименован.

Список коммеморативных (памятных) марок 

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок СССР (ЦФА), в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

См. также 
 День 8 марта в советской филателии

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Праздники 8 марта
Почтовые марки по темам